Breiðafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Breiðafell (berg i Island, lat 66,08, long -23,21), Västfjordarna, 
 Breiðafell (berg i Island, lat 65,61, long -23,29), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar